Win Interactive, LLC — українська компанія, розробник казуальних відеоігор для соціальних мереж Facebook та Вконтакте, а також ігор для мобільних пристроїв на базі Android та iOS.

Серед відомих проектів компанії: City Life 2, Echoes of the Past, The Agency of Anomalies: Cinderstone Orphanage, God of Axion, Secrets of the Dark: Mystery of the Ancestral Estate, Slots Craze, Angency of Anomalies; які мають багатомільйонну аудиторію гравців, й займають топові позиції на порталах Big Fish Games і App Store.

Компанія є частиною холдингу Bwin.Party, який спеціалізується на розробці онлайн-ігор.

Див. також 
 Win Interactive, Inc

Посилання 
 Офіційна сторінка компанії 
 
 https://www.linkedin.com/company/win-interactive-llc 

Підприємства, засновані 2003
Розробники відеоігор України
Підприємства Вінниці
Підприємства Києва
Підприємства Хмельницького